Биляча — название населённых пунктов.

Босния и Герцеговина 
 Биляча — село в общине Братунац Республики Сербской.

Сербия 
 Биляча — село в общине Буяновац.